sterilizálás: teljes csíramentesítés
sterilizálás: biológiai egyedek ivartalanítása, terméketlenné tevése

Lásd még 
sterilezés: mikroorganizmusok elpusztítására alkalmazott hőkezelési eljárás